Демья́нова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Демьянова, Валентина Николаевна (в замужестве: Шацкая; 1882—1978) — русский и советский педагог, академик АПН СССР.
 Демьянова, Евгения Ивановна (1936—2020) — советский и российский ботаник, профессор ПГНИУ.
 Демьянова, Кейт (род. 1996) — американская модель.
 Демьянова, Татьяна Дмитриевна (1808—1877) — русская цыганская певица. См. также 
 Демьянова уха